U72 ou U-72 peut faire référence :
 Centre d’Accueil et de Crise d’urgence (CAC), structures hospitalières d’accueil psychiatrique des patients en situation de crise ;
 Ligne U72 du métro léger de Düsseldorf ;
 Petit icosicosidodécaèdre rétroadouci (U72), un polyèdre uniforme non-convexe ;
 , le nom de plusieurs sous-marins allemands.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres